Женская сборная Уэльса по кёрлингу — представляет Уэльс на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Уэльса ().

Результаты выступлений

Чемпионаты Европы 

В чемпионатах Европы 1980, 1986, 1987, 1989, 1990 сборная Уэльса выступала в дивизионе «А», в 1981—1985, 1992, 1994, 2002, 2003, 2009—2011 в дивизионе «В», в 2022 в дивизионе «C». В колонке Место указаны итоговые позиции команды с учётом общей классификации.

Примечания

См. также 
 Мужская сборная Уэльса по кёрлингу
 Смешанная сборная Уэльса по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Уэльса по кёрлингу
 Сборная Уэльса по кёрлингу на колясках

Ссылки 
 Уэльс -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Уэльса

Уэльс
Кёрлинг в Уэльсе
Кёрлинг
Женский кёрлинг